Фамилија Валадез има више значења:

 Фамилија Валадез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Валадез, Колонија Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику